Карло Јозеф Аустријски () био је аустријски надвојвода, из династије Хабзбург-Лорен.

Рођен је 1. фебруара 1745, у Бечу, као седмо дете и други син Марије Терезије и Франца I. Био је интелигентан, бистар и имао је добре односе с родидитељима, браћом и сестрама. За њега и његовог брата Леополда се бринула иста дадиља. Почетком јануара 1761. Карло се разболео од великих богиња.

Дана 18. јануарa 1761, у Бечу, Карло је умро, у 16. години живота.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1745.
Умрли 1761.
Династија Хабзбург-Лорен
Бечлије